Большинство населения Таиланда относится к тайской группе (75-80 %) и исповедуют буддизм 94,6 %. 

Примерно две трети из тайской группы — тайцы, треть — лао. В регионе Исан процент лао намного выше, во многих районах они составляют большинство населения. Большинство тайцев и лао исповедуют буддизм. На юге проживают малайцы, в большинстве исповедующие ислам, для большинства из них родным языком является джави.

У границы с Мьянмой живут карены, мяо и моны, у которых распространено христианство, у таиландско-камбоджийской — кхмеры. После войны во Вьетнаме увеличилось число вьетов, в основном проживающих на северо-востоке страны.

Каждый седьмой житель Таиланда — этнический китаец. Китайцы живут по всей стране, но в основном обособленно, в отдельных кварталах.

Демографическая статистика

Данные CIA World Factbook 

Население страны составляет 69 480 520 человек.

Возрастной состав
 0-14 лет — 16,45 %
 15-64 лет — 71,73 %
 Старше 65 лет — 11,82 % (2020, оценка)

Средний возраст
 Населения в целом: 39 года 
 мужчин: 37,8 года 
 женщин: 40,1 лет (2020, оценка) 

Ожидаемая продолжительность жизни
 Средняя: 77,41 года  
 мужчины: 74,39 лет 
 женщины: 80,6 лет (2021, оценка)
 
Население
 Рост населения: 0,26 % (2021, оценка)
 Рождаемость: 10,14 новорожденных/1 000 человек (2022, оценка) 
 Смертность: 7,76 смертей/1 000 человек (2022, оценка) 
 Миграция: -0,03 мигранта /1 000 человек (2021, оценка)
 Коэффициент младенческой смертности: 6,58 смертей/1 000 новорождённых (2021, оценка)
 Суммарный коэффициент рождаемости: 1,54 ребёнка на женщину (2021, оценка) 

Национальный состав
Тайцы — 97,5%, бирманцы — 1,3%, другие — 1,1%, нет данных — 0,1% (2015, оценка) 

Религиозный состав
Буддизм — 94,6 %, ислам — 4,3 %, христианство — 1 %, другие — 0,1 %, нет данных — 0,1 %. (2015, оценка)

Язык
Тайский (официальный) — 90,7 %, тайский и другие языки — 6,4 %, только другие языки — 2,9 % (включая малайский, бирманский). Данные представляют население в разбивке по языкам, на которых говорят дома; Английский - это вторичный. Английский — как второй язык (2010, оценка). 

Грамотность
Население в возрасте 15 лет и старше умеющее читать и писать 
 Население в целом — 93,8 % 
 Мужчины — 95,2 % 
 Женщины — 92,4 % (2018, оценка). 

СПИД
 Носителей вируса или больных — 570 тыс.
 Смертей от СПИДа — 58 тыс. (2003)

См. также 
 Этнические группы Таиланда

Примечания

Ссылки 
 CIA World Factbook. Таиланд